Гарпал:

 Гарпал — друг и казначей Александра Великого.
 Гарпал — кратер на Луне.